Боро́кс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 60 км². Население — 3307 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Покровителем города считается святой Агустин.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо